Идо (на латиница Ido) е изкуствен език, подобен на есперанто, създаден от математика и философ Луи Кутюра през 1907 г. и подкрепян от езиковеда Ото Йесперсен до 1928 г.

Речникът се основава на съществуващи езици, а граматиката е опростена.

лексика 

Изкуствени езици